Geserick ist der Familienname folgender Personen:

Gunther Geserick (* 1938), deutscher Rechtsmediziner
Rüdiger Geserick (* 1955), deutscher Manager